Baghira ist der Name
 eines fiktiven Panthers in Rudyard Kiplings Das Dschungelbuch, siehe Bagheera
 eines Motorrads, siehe MZ Baghira